XXIII Чемпионат России по регби проходил с 9 мая по 15 сентября 2014 года.
Перед началом сезона состоялся первый в истории матч за Суперкубок России по регби между обладателем Кубка России и чемпионом России-2013 «Красным Яром» и финалистом Кубка России и вице-чемпионом страны «Енисеем-СТМ».

Регламент 
Чемпионат России по регби в 2014 году проходит в три этапа. На первом этапе команды сыграют в один круг с разъездами, по итогам которого разобьются на две группы: в Группу  A попадут первые 5 команд по итогам первого этапа, в Группу B, оставшиеся 3 команды. На втором этапе в каждой группе команды сыграют между собой в два круга с разъездами. По итогам второго этапа Группы B, команды распределят итоговые 6-8 места Чемпионата. По итогам второго этапа в Группе A команды занявшие 3 и 4 место сыграют один матч за бронзовые награды Чемпионата (матч пройдёт на поле команды, занявшей 3 место), а команды, занявшие 1 и 2 места, так же в одном матче выявят победителя и серебряного призера Чемпионата России по регби 2014 года.

География соревнований 
В этом чемпионате России по два клуба представляют Москву и Красноярск. Одним клубом представлены города Новокузнецк, Пенза, Таганрог и подмосковный поселок Монино.

Участники 
Руководство регбийного клуба «Кубань» (Краснодар) решило не выступать в чемпионате России по классическому регби, сосредоточившись на регби-7.
Из-за финансовых проблем не приняли участие в чемпионате команды «Стрела-Агро» (Казань) и «Спартак-ГМ» (Москва).
Регбийный клуб «Новокузнецк» сменил название на «Металлург».
Пензенская «Империя», выигравшая в 2013 году золотые медали Высшей лиги Чемпионата России по регби, вернулась в Суперлигу.

Регулярный чемпионат

Первый этап 
Первый этап чемпионата проходил с 9 мая по 1 июля 2014 года.

Второй этап 
Второй этап чемпионата проходил с 7 июля по 9 сентября 2014 года.

Результаты матчей

Первый этап

Второй этап 

 Матч «Булава» — «Фили» закончился со счетом 27:37, но в соответствие с решением КДК Федерации регби России клубу «Булава» засчитали техническое поражение 0:30 и лишили бонусного очка из-за не оплаты взноса за участие иностранных игроков. Клубу «Фили» бонусное очко было сохранено.

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Самые результативные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийной Премьер-лиги

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2014 году
2014 год в регби